

События 
 Консулы Флавий Аврелиан и Флавий Стилихон.
 Гайна потребовал открыть в Константинополе арианские церкви. Июль — В городе вспыхнуло восстание, через несколько дней боёв готы выбиты из города. Гайна попытался переправиться в Азию, но при Геллеспонте разгромлен готом Фравиттой. Гайна бежал за Дунай, где был убит гуннами. Аркадий попал под влияние Евдоксии. Конец года — Вождь гуннов Ульдин послал засоленную голову Гайны в подарок Аркадию.
 Основана Западная Лян.

 Около 400 года — изобретение книжного переплёта
 Около 400 года — строительство Кёльнской базилики Св. Урсулы
 Около 400 года — индийский поэт Калидаса создал драму «Шакунтала»
 Около 400 года — впервые в математике в Индии введено понятие нуля (0)

Родились 
 Лев I Макелла

См. также